De gemeente Castricum telt 121 gemeentelijke monumenten (2010).
Hiervan liggen er 53 binnen Castricum en het omliggende duingebied, 28 in Akersloot, 17 in Limmen, 10 in De Woude en 13 in Bakkum.
Zie ook de rijksmonumenten in Castricum.

|}

Castricum
Castricum
Castricum